W 2016 roku odbył się 94 mecz o Tarczę Wspólnoty, w którym zmierzyli się tradycyjnie zwycięzcy Premier League - Leicester City i Pucharu Anglii - Manchester United. Zwycięzcę wyłonił mecz na Wembley w Londynie.

Mecz zakończył się zwycięstwem Manchesteru United 2:1, który zdobył to trofeum po raz 21. Bramki zdobyli Jesse Lingard i Zlatan Ibrahimović dla Manchesteru i Jamie Vardy dla Leicester.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Premier League (2015/2016)

Przypisy 

2016 w piłce nożnej
2016